Buford Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buford Hill (Arizona)
 Buford Hill (Oregon)